

Особи 
 Абас I — правителі вірменських царств
 Антоніо Лопес Абас — іспанський футболіст

Географічні об'єкти 
 Абас — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди